De afkorting voor het Gromov-instituut voor luchtvaartonderzoek;
Het Romeinse cijfer 52 (getal) of jaartal 52.